Milton är ett engelskt namn som också används som ortnamn. Namnet kommer från orden mill (kvarn) och town (by).  I Sverige har namnet bland annat använts som  soldatnamn. Offentlig statistik tillgänglig i januari 2018 uppger att 668 personer med efternamnet Milton var bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet 

 Anders Milton (född 1947), svensk läkare och regeringstjänsteman
 Berth Milton Sr. (1926–2005), svensk pornograf
 Berth Milton Jr. (född 1955), svensk pornograf
 Christine Milton (född 1985), dansk sångerska
 Daniel Milton (född 1974), svensk konstnär
 DeLisha Milton-Jones (född 1974), amerikansk basketspelare
 Freddy Milton (född 1948), dansk serieskapare
 John Milton (1608–1674), engelsk författare
 John Milton (politiker) (1807–1865), amerikansk guvernör, Florida
 John Gerald Milton (1881–1977), amerikansk senator, demokrat, New Jersey
 Jonas Milton (född 1953), svensk affärsman
 Kjell-Rune Milton (född 1948), svensk ishockeyspelare
 Max Milton (1932–2006), svensk trollkarl, egentligt namn Arne Strömbom
 Michael Milton, australisk handikappskidåkare
 Raymond Milton (1912–2003), kanadensisk ishockeyspelare
 Richard Milton (född 1965), svensk simmare
 Roy Milton (1907–1983), amerikansk rythm and blues-sångare, trumslagare, bandledare
 Svea Milton (1917–2006), svensk konstnär
 Tommy Milton (1893–1962), amerikansk racerförare
 William Hall Milton (1864–1942), amerikansk senator, demokrat, Florida

Källor

Se även
 Milton, grensida
 Milton (förnamn)

Engelska efternamn
Svenska efternamn